IPA este un acronim care poate avea mai multe semnificații.

IPA ca acronim în limba engleză
Lingvistică:
International Phonetic Alphabet: Alfabetul Fonetic Internațional.
International Phonetic Association: Asociația Fonetică Internațională.

Alimentație:
India Pale Ale, un tip de bere.

Asociații profesionale:
Independent Pilots Association: Asociația Piloților Independenți
Independent Practice Association, un grup de medici independenți de orice afiliații.
International Police Association: Asociația Internațională a Poliției. 
International Psychoanalytical Association: Asociația internațională de psihoanaliză.
International Publishers' Association: Asociația Internațională a Publiciștilor.
International Powerlifting Association: Asociația Internațională de Powerlifting. 

Institute:
Institute for Programming Research and Algorithmics: Institutul pentru Cercetarea Programării și a Algoritmilor.
Institute for Propaganda Analysis: Institutul pentru Analiza Propagandei.
Institute of Public Affairs: Institutul de Afaceri Publice (Australia).
 Institutul de Proiectare pentru Automatizări, unul dintre cele mai importante centre de proiectare din România de pe vremea comunismului 

Jocuri pe calculator:
Invasion, Planeshift, Apocalypse, extensia unui joc pe calculator, Magic the Gathering.

Substanțe chimice:
Isopropyl alcohol: Alcool izopropilic (alcool de masaj).

Terminologie economică:
Income Producing Activities: Activități producătoare de venit (SUA) 

IPA ca acronim în limba germană

die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft

Note 

Abrevieri